Dime steht für:

 Dime (Vereinigte Staaten), US-amerikanische 10-Cent-Münze
 eine kanadische Münze im Wert von zehn Cent, siehe Kanadischer Dollar #Münzen 
 Dime (Sprache), eine omotische Sprache aus der Provinz Kaffa in Äthiopien
 eine Kurzform von Dimebag Darrell, dem verstorbenen Leadgitarristen der Band Pantera

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dime (Pennsylvania), im Armstrong County
 Dime Box, im Lee County, Texas
 Dime Landing, in Alaska

im NRHP gelistete Objekte:
 Dime Bank Building, in Scranton, Pennsylvania, ID-Nr. 78002412
 Dime Savings and Trust Company, in Allentown, Pennsylvania, ID-Nr. 85000036

DIME steht als Abkürzung für:
 Dark Internet Mail Environment, ein unter anderem von Lavabit genutztes Protokoll zum Austausch von E-Mails
 Dense Inert Metal Explosive, eine Granatwaffe
 Direct Internet Message Encapsulation, ein binäres Nachrichtenformat

Siehe auch:
 Daim

Abkürzung